Napalm est une substance basée sur de l'essence et à utilisation principalement militaire.
 Napalm est un jeu de cartes basé sur le poker.

Œuvres 
 Napalm, essence solidifiée à l'aide de palmitate de sodium est une pièce de théâtre d'André Benedetto.
 Napalm, album du rappeur Xzibit, sorti en 2012.
 Napalm Rave, série de compilations de musique électronique (1995-1998).
 Napalm, un film français de 2017 réalisé par Claude Lanzmann .